Baby Doll o babydoll puede hacer referencia a 

 Baby Doll, película estadounidense de 1956 dirigida por Elia Kazan.
 La prenda de vestir babydoll, similar a un pequeño camisón o vestido y que en España se la denomina picardías.
 Baby Doll, personaje de Batman.
 Babydoll, personaje de la película de acción y fantasía de 2011 Sucker Punch.